Мостовая — деревня в Бардымском районе Пермского края на реке Сюздеелга. Входит в состав Бардымского сельского поселения. Находится примерно в 4 км к северу от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 337 человек, в том числе 168 мужчин и 169 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 398 человек.

В 1926 году в селе проживало 366 башкир и 9 татар.

Улицы 
 улица Тукая
 улица Казанбаева
 улица Мусы Джалиля
 Центральная улица
 улица Мира

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района